A Copa da Ásia de 1992 foi a 10ª edição da Copa da Ásia.

Ocorreu entre 29 de Outubro a 8 de Novembro de 1992, no Japão. A Seleção Japonesa de Futebol venceu a Seleção Saudita de Futebol na final em Hiroshima.

Fase de qualificação
Ao todo, 20 equipas participaram na fase de qualificação. Foram divididas em seis grupos e os primeiros-colocados de cada grupo qualificavam-se directamente para o torneio final.

Anfitriã

Defensora do título 
 
Vencedores da fase de qualificação

Estádios
Hiroshima Big Arch, Hiroshima
Bingo Athletic Stadium, Onomichi 
Hiroshima Stadium, Hiroshima

Primeira fase

Grupo A

 
|gols2=

Grupo B

Finais

Semifinais

Terceiro lugar

Final

Premiações

Campeões

Individuais

Ligações externas 
em Arquivo dos Mundiais

Copa da Ásia
1992 no futebol